O Plano Estratégico dos resíduos sólidos urbanos (PERSU) é, em Portugal, como o seu nome indica, um documento onde se define uma estratégia e as suas metas, no âmbito de uma Gestão Integrada dos RSU's. A sua primeira versão foi publicada em 1997, o PERSU I, com uma meta de 10 anos, e tendo como pilares o fim dos aterros sanitários não controlados e lixões, assim como da introdução de um novo rumo nos métodos como eram geridos os ciclos de resíduos. Findando o seu período de dez anos, deu lugar ao PERSU II, aprovado em 2007, apresentando metas ainda mais ambiciosas para o decénio de 2007 a 2017.

Ligações externas 
 Ministério do Ambiente
 Netresiduos

Resíduos sólidos
Poluição